Кристиан Лопес (; 15 марта 1953, Айн-Темушент, Алжир) — французский футболист, защитник национальной сборной Франции. Выступал за французские клубы «Сент-Этьен», «Тулуза» и «Монпелье».

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1969 году выступлениями за клуба «Сент-Этьен», в котором провел тринадцать сезонов, приняв участие в 350 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Сент-Этьена», был основным игроком защиты команды.

Впоследствии 1982 по 1986 год играл в составе команд клубов «Тулуза» и «Монпелье». Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Монтелимар», за который выступал один сезон. Всего в высшем дивизионе чемпионата Франции провел 14 сезонов. Сыграл 429 матчей и забил 28 голов.

Статистика

Еврокубки 
Кристиан Лопес провел все свои 7 сезонов в клубных турнирах УЕФА в составе «Сент-Этьена», сыграв 43 игры, и отметившись тремя голами. Лучшее достижение — финал Кубка чемпионов 1975/76, который прошёл 12 мая в Глазго на стадионе Хемпден Парк, где французы уступили мюнхенской «Баварии» — 0:1.

Дебют Лопеса пришёлся на первый матч 1/16 финала Кубка чемпионов 1974/75 против «Спортинга» из Лиссабона. Эта игра состоялась в Сент-Этьене и завершилась победой хозяев 2:0.

Первый гол в еврокубках забил в матче 1/8 финала Кубка УЕФА 1979/80 в ворота «Ариса» из Салоник. «Сент-Этьен» победил — 4:1. Второй мяч забил в розыгрыше Кубка УЕФА 1980/81 в ворота финского «Куопио Паллосаура». Это был 1/32 финала в котором хозяева разгромили гостей — 7:0.

В квалификационном раунде Кубка чемпионов 1981/82 в первой игре с берлинским «Динамо» на своем стадионе «Жеффри-Гишар», которая завершилась вничью — 1:1, стал автором обоих мячей. В первом тайме отличился автоголом, а во втором — сравнял счет. Это был третий и последний мяч Кристиана в Кубках Европы.

Ответная игра в Берлине завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев. Этим матчем и закончились выступления Лопеса на европейской клубной арене.

Статистика выступлений в еврокубках

Статистика по турнирам

Выступления за сборную 
На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет и 4 месяца, провел в форме главной команды страны 39 матчей, забив 1 гол.

26 марта 1975 года дебютировал в официальных матчах в составе сборной Франции. В Париже на Парк де Пренс Франция в товарищеском матче победила сборную Венгрии — 2:0.

Последним его выступлением за сборную стал матч за третье место на чемпионате мира 1982 года. 10 июля в Аликанте сборная Польши обыграла «синих» — 3:2. Лопес вышел на замену в середине второго тайма.

Единственный мяч в составе национальной сборной забил на чемпионате мира 1978 года. 10 июня в Мар-дель-Плате в третьем и последнем матче группового турнира Франция победила сборную Венгрии — 3:1. Кристиан открыл счет в середине первого тайма.

Статистика матчей за сборную

На чемпионатах мира и Европы 
В составе сборной был участником:
 Чемпионат мира 1978 года в Аргентине, на котором «трехцветные» заняли 3-е место в группе.
 Чемпионат мира 1982 года в Испании, где французы заняли 4-е место.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Профиль Кристиана Лопеса на сайти Федерации футбола Франции fff.fr
 Профиль Кристиана Лопеса на сайте pari-et-gagne.com
 
 Профиль Кристиана Лопеса на сайте footballdatabase.eu
 Профиль Кристиана Лопеса на сайте worldfootball.net,

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Монпелье»